Сардаров — фамилия. Известные носители:
 Сардаров, Амиран Ширинович (род. 1986) — российский видеоблогер.
 Сардаров, Буниат Мадат оглы (1889—1919) — азербайджанский революционер-большевик.
 Сардаров, Канат Дженисович (род. 1975) — киргизский футболист.
 Сардаров, Карахан (1905—1952) — участник борьбы с басмачеством в Таджикистане, кавалер ордена Красного Знамени.
 Сардаров, Керим (род. 1974) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 Сардаров, Сергей Аркадьевич (1909—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.
 Сардаров, Эдуард Джаганович (1924—2007) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959). Переплетчик.
 Сардаров, Юрий — американский актёр.